Сергей Михайлович Смирнов:
 Смирнов, Сергей Михайлович — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Сергей Михайлович (род. 1950) — российский деятель органов государственной безопасности, генерал армии.
 Смирнов, Сергей Михайлович (род. 1970) — глава администрации г. Брянска (2009—2014).